Serrat de la Sabatera, serrat de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès.
 La Sabatera (Sant Quirze Safaja), paratge del terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Moianès.
 Cabana Sabatera, masia de Solsona, a la comarca del Solsonès.